Это — список звёзд созвездия Малая Медведица, звёзды отсортированы в ходе возрастания видимой звёздной величины (уменьшения яркости).

Источники 
 
 
 

Малая Медведица (созвездие)
Малая Медведица